

Personnalités 

David Perel (homme politique) (né en 1967) est un homme politique israélien ;
David Perel (pilote automobile) (né en 1985) est pilote automobile sud africain ;